De Schotse voetbalclub Rangers Football Club speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Ze hebben tot nu toe 5 europese finales gespeeld, waarvan er één gewonnen werd (1972). Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Rangers FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Rangers Football Club
Rangers Football Club